Il distretto di Jizhou () è un distretto della Cina, situato nella provincia di Jiangxi e amministrato dalla prefettura di Ji'an.

Collegamenti esterni

Contee del Jiangxi